Anfang März 2023 zirkulierte im Internet das Video der Hinrichtung eines ukrainischen Militärangehörigen; es handelte sich um die unrechtmäßige Exekution eines Mannes in ukrainischer Uniform und per Definition ein Kriegsverbrechen durch mutmaßlich russische Soldaten oder Söldner der Gruppe Wagner im Rahmen der russischen Invasion der Ukraine. Das Video zeigt den Mann unbewaffnet, wie er eine Zigarette raucht, „Slawa Ukrajini“ sagt und daraufhin von mehreren Seiten mittels automatischer Schusswaffen getötet wird. Das Opfer, das später als Oleksandr Ihorowytsch Mazijewskyj identifiziert wurde, ist posthum als „Held der Ukraine“ ausgezeichnet worden.

Exekution 
Bis zum 6. März 2023 war ein 12-Sekunden-Video aufgetaucht, das einen unbekannten Soldaten in tarnfarbener ukrainischer Uniform zeigt, der in einem flachen Schützengraben in einem Wald steht, ohne Waffen und eine Zigarette raucht. Als der Mann „Slawa Ukrajini“ („Ruhm der Ukraine“) murmelt, sind Salven automatischer Waffen aus mehreren Richtungen zu hören und zu sehen, wie der Mann niedergeschossen wird und zusammenbricht. Stimmen sind zu hören, die auf Russisch sagen: „Stirb, Schlampe.“

Identität 
Mehr als sechs Namen wurden von Freiwilligen der Open-Source-Intelligence vorgeschlagen. Der Soldat wurde von ukrainischen Beamten zunächst als Tymofij Mykolajowytsch Schadura (; * 7. Januar 1982; † nach dem 3. Februar 2023) identifiziert, Angehöriger der 30. mechanisierten Brigade namens Fürst Konstantin Ostroschski, der seit dem 3. Februar in der Nähe von Bachmut (während der Schlacht um Bachmut) vermisst war.
Wenig später wurde diese Identifizierung in Zweifel gezogen und von ukrainischer Seite auf Oleksandr Ihorowytsch Mazijewskyj (), einem 42-jährigen Scharfschützen, korrigiert, der schon Ende Dezember vermisst gemeldet wurde und dessen Körper nach Übergabe durch die Russen am 14. Februar 2023 in Nischyn bestattet worden war. Er soll am 30. Dezember 2022 exekutiert worden sein.

Reaktionen 
Die ukrainischen Beamten reagierten schnell und forderten am Montag, dem 6. März die Identifizierung der Täter, Untersuchungen durch den Internationalen Strafgerichtshof und Gerechtigkeit für das Opfer.
Präsident Selenskyj veröffentlichte, ein Video, in dem er das Verbrechen verurteilte.
Andrij Kostin, der Generalstaatsanwalt der Ukraine, kündigte die Eröffnung eines Strafverfahrens wegen Verstößen gegen Kriegsgesetze an und fügte hinzu: „Selbst der Krieg hat seine eigenen Gesetze [...] Es gibt Regeln des Völkerrechts, die vom russischen kriminellen Regime systematisch ignoriert werden. Aber früher oder später wird es Bestrafung geben.“
Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte eine sofortige Untersuchung des Verbrechens durch den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) und betonte, es sei unerlässlich, dass der Staatsanwalt Karim Khan ermittle. Laut Kuleba ist das Video ein weiterer Beweis dafür, dass dieser Krieg genozidal ist.
Der Beauftragte des Werchowna Rada für Menschenrechte, Dmytro Lubinez, betonte, dass das Ziel der Ukraine sowie der gesamten demokratischen Welt darin bestehe, Russland vor Gericht zu bringen. Nach der Klärung der Identität des Getöteten verlieh Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Opfer Mazijewskyj posthum den Titel Held der Ukraine. Der Soldat sei „ein Mann, an den man sich für immer erinnern“ werde.

Russland hat die Hinrichtung nicht öffentlich verurteilt und leugnete jegliche Kriegsverbrechen. Die Tat wurde in russischen sozialen Medien heroisiert, bzw. das Opfer verunglimpft.

Siehe auch 
 Kriegsverbrechen im Russisch-Ukrainischen Krieg
 Menschenrechte in der Ukraine
 Genfer Konventionen

Einzelnachweise 

Russischer Überfall auf die Ukraine 2022